Ej att förväxla med Pool.

Pol kan syfta på:

 Geografisk pol – i geologin jordens geografiska nord- respektive sydpol, även mer generellt om motsvarande platser på andra planeter
 Nordpolen – den nordligaste punkten på jorden
 Sydpolen – den sydligaste punkten på jorden
 Polarregionerna – de områden på Jorden som täcker de geografiska polerna
 Elektrisk pol – ett område där det råder ett överskott eller underskott på elektroner
 Pol (matematik) – inom komplex analys en punkt där värdet av en funktion går mot oändligheten.
 pol. mag. – en variant av den generella magisterexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap
 Pol – en mild latinsk svordom, se Castor och Pollux

Personer

Efternamn 
 Wincenty Pol (1807–1872), polsk författare

Förnamn 
 Pol Espargaro (1991–), spansk (katalansk) roadracingförare
 Pol Pot (1925–1998), kambodjansk kommunistisk politiker

Geografi

Iran 

 Pol-e Angūr, ort, Hormozgan,

Spanien 

 Pol (kommun), Galicien, Provincia de Lugo,

Se även
 Polarklimat
 Cirkumpolär
 Jordens polarområden

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar